Alonso López González – pilota motociclistico spagnolo
 Franklin Ulises López González – calciatore nicaraguense